Holbaek – grafia diffusa ma scorretta di Holbæk, comune danese 
 3033 Holbaek – asteroide della fascia principale
 Holbæk Bold- & Idrætsforening – squadra di calcio danese